Николо-Александровский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Николо-Александровский сельсовет — в Октябрьском районе Амурской области.
 Николо-Александровский сельсовет — в Левокумском районе Ставропольского края.